Властов — русская фамилия греческого происхождения.

Известные носители 
 Властов, Владимир Авенирович (1865—?) — русский архитектор.
 Властов, Георгий Константинович (1827—1899) — Ставропольский губернатор
 Властов, Егор Иванович (1769—1837) — генерал-лейтенант.